Флай () — штучний гейзер, розташований у Неваді.
 Флай — річка на острові Нова Гвінея, на території Папуа Нової Гвінеї.
 Флай () — традиційний лімбурзький пиріг, одна з найдавніших страв нідерландської кухні.

Див. також 
 Fly